Isabela – wyspa w archipelagu Galapagos
Portoryko
 Isabela – miasto w Portoryko
 Isabela – gmina w Portoryko
Filipiny
 Isabela – prowincja Filipin
 Isabela – wyspa na Filipinach
 Isabela – miasto na Filipinach, w prowincji Basilan
 Isabela – miasto na Filipinach, w prowincji Negros Occidental

 Ekwador
 Isabela – kanton w Ekwadorze, w prowincji Galápagos

 Inne
 Isabella – wieś w Estonii, w prowincji Hiuma, w gminie Kõrgessaare
 Isabella – krater uderzeniowy na powierzchni Wenus 
 Isabella – album grupy muzycznej Die Flippers z Niemiec